Stroud peut désigner :

 Stroud, une ville du Gloucestershire, en Angleterre ;
 Stroud, un district non métropolitain du Gloucestershire ;
 Stroud, une circonscription électorale britannique ;
 , un village du Hampshire, en Angleterre ;
 Stroud, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Stroud, un village de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Homonymie de toponyme